Корея — власна назва

 Корейський півострів — півострів у Східній Азії.
 Корея — історична держава на Корейському півострові.
 Північна Корея — держава на півночі Корейського півострова зі столицею у місті Пхеньян.
 Південна Корея — держава на півдні Корейського півострова зі столицею у місті Сеул.
 Корея —  частина міста Вінниця.

Див. також 
 Коррея